

Miejscowości i ich części  w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 8 podstawowych
 Tarnowiec – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Zawonia 
 Tarnowiec – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tarnów 
 Tarnowiec – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Lubsza 
 Tarnowiec – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Tarnowiec
 Tarnowiec – część wsi Podleszany w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Mielec
 Tarnowiec – część wsi Skowierzyn w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Zaleszany
 Tarnowiec – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Połajewo 
 Tarnowiec – część wsi Kościelec w woj. wielkopolskim, pow. kolskim, w gminie Kościelec
 Tarnowiec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Lwówek
 Tarnowiec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Tarnówka 
 Tarnowiec – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów